Мительман — еврейская фамилия. Дословно: «средний человек» или «человек среднего достатка» ( ми́тлман).

Наибольшее распространение в начале XX века имела в Кишинёве, Хотине, Могилёве-Подольском, Проскурове, Орше, Могилёве, Бобруйске, Речице, Царстве Польском. В варианте Миттельман имела распространение в Риге. 

 Мительман, Аллан (род. 1946) — австралийский художник-абстракционист.
 Мительман, Беатриса Борисовна (позже Ходорковская, род. 1924) — советский и российский филолог-классик.
 
 Мительман, Валерия (Valerina Mitelman, род. 1980) — белорусский и немецкий фотограф.
 Мительман, Галина Моисеевна (1922—?) — советский учёный-медик, инфекционист, доктор медицинских наук.
 Мительман, Джаклин (род. 1949) — австралийский фотограф-портретист.
 
 Мительман, Игорь Михайлович (род. 1966) — украинский математик, педагог.
 Мительман, Израиль (1898—1951) — советский библиограф (идиш), специалист по литературному наследию Шолом-Алейхема.
 Мительман, Илья Семёнович (род. 1976) — российский предприниматель, депутат гордумы Челябинска.
 Мительман, Ирис (איריס מיטלמן, род. 1954) — израильский прозаик (иврит).
 
 Мительман, Лилианна (Lilianna Mitelman, урождённая Абрамсон; род. 1950) — еврейский общественный деятель в Польше.
 
 Мительман, Мордух Израилевич (1904—1941) — советский историк.
 Мительман, Савелий Яковлевич (1940—2004) — советский и российский художник-нонконформист.
 Мительман, Семён Аркадьевич (род. 1952) — российский экономист, предприниматель, депутат Законодательного собрания Челябинской области; доктор экономических наук.
 Миттельман, Соломон Яковлевич — советский исследователь Арктики, промысла рыбы и рыбо-консервного производства; заместитель директора Института по изучению Севера (1928—1930).
 Мительман, Феликс (род. 1940) — шведский онкогенетик и молекулярный биолог, создатель Базы данных хромосомных аберраций злокачественных новообразований Мительмана.
 Мительман, Эран (род. 1970) — израильский рок-клавишник (Blackfield, HaYehudim).
 Мительман, Юда Нохемович (1916—?) — украинский советский ортопед, рентгенолог, учёный-медик. Его сын — Наум Юдович Мительман — ортопед и учёный-медик.
 Мительман, Яаков Мордехай (יעקב מיטלמן, Яков Маркус Мительман; 1910—1975) — израильский переводчик и историк юриспруденции. 

 Яковин, Григорий Яковлевич (настоящая фамилия Мительман, 1899—1938) — историк, активист и теоретик троцкистского движения в СССР.

Также 
Миттельман — устаревшее название участника акробатического номера.